Громогласово — деревня в Одесском районе Омской области. Входит в состав Ореховского сельского поселения.

История 
Село Громогласовское основано в 1908 г на переселенческом участке Аулье-су. В 1911 г. в селе имелись молитвенный дом, школа, мельница.

Население

Примечания 

Населённые пункты Одесского района (Омская область)